Загоруйко — українське прізвище.

 Загоруйко Аліна Леонідівна ( 1984) — український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Загоруйко Наталія Миколаївна — завідувачка відділу Національної бібліотеки України для дітей, заслужений працівник культури України.
 Загоруйко Роман ( 1922) — член ОУН, сотник УПА.
 Загоруйко Сергій Абрамович (1900–?) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.

Примітки 

Прізвища на -ко